Als Pflanzengift wird bezeichnet:
 ein aus Pflanzen stammendes Gift, siehe: Liste giftiger Pflanzen
 ein auf Pflanzen giftig wirkender Stoff, siehe: Herbizide